Austroarcturus är ett släkte av kräftdjur. Austroarcturus ingår i familjen Holidoteidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Gråsuggor och tånglöss
Austroarcturus